Schwalbach steht für:

 Schwalbach (Adelsgeschlecht), rheinländisch-hessisches Adelsgeschlecht

Orte:
 Schwalbach (Saar), Gemeinde im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Schwalbach (Schöffengrund), Ortsteil von Schöffengrund im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Schwalbach am Taunus, Stadt im Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Bad Schwalbach (früher Langenschwalbach), Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Schwalbach, deutscher Name von Swaljawa, Ort in der Oblast Transkarpatien, Ukraine

Gewässer:
 Schwalbach, anderer Name der Schwalb (Hornbach), linker Zufluss des Hornbachs bei Hornbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schwalbach (Kainach), linker Oberlauf der Kainach (zur Wiesent) bis Kainach, Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schwalbach (Saar, Fluss), rechter Zufluss der Saar nach Bous, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Schwalbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Nidda) bei Sulzbach, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Schwalbach, anderer Name der Schwalb (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei Bühl im Ries, Gemeinde Alerheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Schwalbach ist der Familienname folgender Personen:
 Adam von Schwalbach (* um 1515, † 1573), von 1567 bis 1573 Großprior von Deutschland des Johanniterordens und Reichsfürst von Heitersheim
 Andrea Schwalbach (* 1963), deutsche Musiktheaterregisseurin
 Georg von Schwalbach (um 1480–1529), deutscher Geistlicher, Dompropst in Speyer
 Gernand von Schwalbach (1545–1601), deutscher Oberamtmann
 Gernand Philipp von Schwalbach (1579–1647), deutscher Amtmann und Geistlicher, Dechant in Bleidenstadt
 Hans Schwalbach (1919–2012), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Joachim Schwalbach (* 1948), deutscher Betriebswirt
 Jennifer Schwalbach Smith (* 1971), US-amerikanische Journalistin und Schauspielerin
 Karl Jakob Schwalbach (* 1937), deutscher Bildhauer
 Lutz Schwalbach (* 1966), deutscher Buchautor und Dozent

Siehe auch:
 Schwallbach
 Schwalbenbach